Василаке () — румынская и молдавская фамилия. Известные носители:

 Василаке, Василий Константинович (1926—2008) — молдавский писатель, переводчик, сценарист, редактор.
 Василаке, Чиприан (род. 1983) — румынский футболист, полузащитник.
 Василаке, Штефан (род. 1979) — румынский легкоатлет, прыгун в высоту.